Alex Rodriguez (Alexander Emanuel Rodriguez) – giocatore di baseball statunitense
 Alex Gustavo Rodriguez – calciatore uruguaiano
 Álex Rodríguez Ledezma (n. 1990) – calciatore panamense
 Alex Rodríguez (Alejandro Rodríguez Gorrin, n. 1993) – calciatore spagnolo
 Alex Rodríguez – montatore cinematografico messicano

Pagine correlate
Álex Rodríguez